Протасов, Пётр:
 Протасов, Пётр Ефимович (1906—1966) — советский металлург, Герой Социалистического Труда.
 Протасов, Пётр Степанович (1730—1794) — генерал-поручик, сенатор Российской империи.